Флаг сельского поселения Ельдигинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3594.

Флаг сельского поселения Ельдигинское составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края белую полосу в 1/6 ширины полотнища и посередине зелёной части фигуры из герба поселения: белую корову с жёлтым венком из картофельных листьев с тремя белыми цветками на шее».

Обоснование символики 
Сельское поселение Ельдигинское расположено на севере от Москвы, по границе поселения проходит водная система, состоящая из канала имени Москвы, Учинского и Пестовского водохранилищ. Белая полоса на флаге символизирует важную роль водных ресурсов.

Ельдигинское сельское поселение является традиционным муниципальным образованием, чью основу экономики составляет аграрное производство: молочное животноводство, отражённое коровой, и картофелеводство, показанное зелёным цветом, — символом природы, здоровья, молодости, жизненного роста, и картофельным венком.

Три видимых цветка на венке аллегорически символизируют три сельских округа, объединённых в одно поселение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного света, тепла, энергии жизни.

Примечания 

Флаги с изображением быка